Cal·listo (satèl·lit), satèl·lit de Júpiter
 Cal·listo (mitologia), heroïna, amant de Zeus
 Callisto, personatge fictici de Marvel Comics, associat amb els X-Men 
 'Cal·listo', un personatge de la novel·la La Celestina de Fernando de Rojas